Joyal ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Joyal (* 1983), kanadischer Schlagzeuger
 Eddie Joyal (* 1940), kanadischer Eishockeyspieler
 Serge Joyal (* 1945), kanadischer Politiker